Bobsleeën, een wintersport waarbij een bochtig ijsparcours wordt afgelegd in een bestuurbare slee
 Als benaming voor rijden in nuchtere toestand, benaming gebruikt in campagnes tegen alcohol in het verkeer:
Bob-campagne, een Belgische campagne
Bob jij of Bob ik?, een Nederlandse campagne